Palmier bouteille est un nom vernaculaire qui peut désigner différentes espèces de palmiers du genre Hyophorbe : 
 Hyophorbe lagenicaulis
 Hyophorbe verschaffeltii

Arecaceae (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu